

Банкноты 1957—1989 годов

Банкноты в обращении 

Между 1997 и 2001 годами была выпущена новая серия банкнот с улучшенными характеристиками безопасности. Их общий размер — 154 × 70 мм. Банкноты печатаются Hungarian Banknote Printing Corp. в Будапеште или Diósgyőr Papermill в Мишкольце.

Венгерский национальный банк объявил об изъятии из обращения банкноты 1000 форинтов, выпущенной до 2006 года. После 31 августа 2007 года эти банкноты не принимаются к оплате. Тем не менее, коммерческие банки всё ещё могут обменивать эти банкноты. Венгерский Национальный Банк будет продолжать обмен до 31 августа 2027 года.

Национальный банк объявил, что банкнота 200 форинтов будет заменена на новую 200-форинтовую монету в 2009 году. (серебряная монета 200 форинтов оставалась в обращении до 1998 года)

Серия 2014 года 
1 сентября 2014 года Венгерский национальный банк объявил, что через четыре года он полностью заменит венгерские банкноты. Размер, характер и изображения на лицевой и оборотной сторонах серии остаются неизменными с серии 1997 года, но вносятся изменения в цвет банкнот и средства защиты, которые значительно затрудняют подделку. Первой была банкнота в 10 000 форинтов, выпущенная 2 сентября 2014.

В 25 сентября 2015 года банк выпустил новую банкноту в 20 000 форинтов. Банкноты предыдущих образцов изъяты из обращения 1 января 2018 года.

Новые банкноты в 2000 и 5000 форинтов были выпущены в обращение 15 ноября 2016 года, банкноты этих номиналов предыдущих образцов изъяты из обращения 1 августа 2017 года.

24 августа 2017 выпущена в обращение новая банкнота в 1000 форинтов. С 1 ноября 2018 года банкноты старых образцов изъяты из обращения.

4 июля 2018 года была выпущена последняя купюра новой серии — 500 форинтов, с 1 ноября 2019 года старые банкноты этого номинала изъяты из обращения.

Примечания

См. также 
 Список персон, изображённых на банкнотах Венгрии

Банкноты Венгрии
Списки:Экономика Венгрии
Венгрия